Agnoletto – cognome italiano
 Marcello Agnoletto – ex calciatore italiano
 Vittorio Agnoletto – politico e medico italiano